malinówka:
 odmiana jabłoni o malinowoczerwonych owocach; też: owoc tej odmiany
 Malinówka – wódka z sokiem malinowym lub nalewka na malinach

W Polsce 
 Wg TERYT jest ich 12, w tym 8 podstawowych
 Malinówka – wieś w woj.  lubelskim, w pow.  chełmskim, w gminie Sawin
 Malinówka – część wsi Wola Niemiecka w woj.  lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Niemce
 Malinówka – wieś w woj.  lubelskim, w pow. łęczyńskim, w gminie Cyców
 Malinówka – wieś w woj.  lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Malinówka – część wsi Pyszków w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brzeźnio
 Malinówka – wieś w woj. łódzkim, w pow. wieluńskim, w gminie Skomlin
 Malinówka – kolonia wsi Ostrybór w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Wilga
 Malinówka (SIMC 0514383) – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Malinówka (SIMC 0514390) – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Małkinia Górna
 Malinówka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Haczów
 Malinówka – przysiółek wsi Wolica Piaskowa w woj. podkarpackim, w pow. ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski
 Malinówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Bakałarzewo

 Nazwy niestandaryzowane
 Malinówka – przysiółek wsi Leśce położony w województwie lubelskim, powiecie lubelskim, w gminie Garbów
 Gromady
 Malinówka – gromada w powiecie brzozowskim
 Malinówka – gromada w powiecie lubelskim

Poza granicami Polski

Litwa 
 Malinówka – wieś na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Dziewieniszki
 Malinówka – opuszczony folwark na Litwie, w rejonie wileńskim, w gminie Ławaryszki

Ukraina 
 Malinówka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie brusiłowskim
 Malinówka – wieś w rejonie chmielnickim obwodu chmielnickiego
 Malinówka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie pustomyckim

Białoruś 
 Malinówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie drohiczyńskim
 Malinówka – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie małoryckim, w sielsowiecie Czerniany
Malinówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Borowlany.
Malinówka – wieś w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Szczomyślica
 Malinówka – dawny folwark w obwodzie mińskim, w rejonie wilejskim, w sielsowiecie Dołhinów
Malinówka – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie miorskim, w sielsowiecie Zaucie.
Malinówka – dawny folwark w obwodzie witebskim, w rejonie szarkowszczyńskim, w sielsowiecie Radziuki.
Malinówka – dawniej Przytyki, Prytyki – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Zalesie.

Inne 
 Malinówka, właśc. Malinowa Oberlandzka – stara odmiana jabłoni, obecnie rzadko uprawiana
 Malinówka – potok w Krakowie, lewy dopływ Serafy

Zobacz też 
 Malinówka Mała, Malinówka Wielka
 Malin, Malina, Maliniak, Malinie, Maliniec, Malinka, Malinów, Malinowo, Maliny
 Barczatka malinówka

Przypisy